Vrh steht für:
 Vrh (Buzet, Kroatien), Ort in der Gemeinde Buzet (Kroatien), Gespanschaft Istrien, Kroatien
 Vrh (Krk), Ort in der Großgemeinde Krk (Stadt), Insel Krk, Gespanschaft Primorje-Gorski kotar, Kroatien
 Vrh (Bijelo Polje), Ort in der Gemeinde Bijelo Polje, Montenegro
 Vrh (Kraljevo), Ort in der Gemeinde Kraljevo, Okrug Raška, Zentralserbien, Serbien
 Vrh (Trebnje) (dt. Berg, auch Werch), Siedlung im Ortsteil Gombišče (dt. Golleck) der Gemeinde Trebnje (dt. Treffen), Region Dolenjska (dt. Unterkrain), Slowenien
 Vrh (Velike Lašče) (dt. Berg, auch Werch bei Großlaust), Ortsteil der Gemeinde Velike Lašče (dt. Großlaschitz, älter auch Großlaust), Region Dolenjska (dt. Unterkrain), Slowenien
 Vrh (Loška Dolina) (dt. Berg, auch Werch bei Altenmarkt oder Sankt Thomas bei Altenmarkt), Ortsteil der Gemeinde Loška Dolina (dt. Laastal), Region Primorska, Slowenien

VRH steht für:
 Verband der Reformwaren-Hersteller, Bundesverband der Hersteller von Reformwaren, siehe Reformhaus

Siehe auch:
 Liste deutscher Namen für slowenische Orte #V
 Crni Vrh
 Kozji Vrh

Abkürzung